Aphrodita scolopendra är en ringmaskart som beskrevs av Bruguière 1789. Aphrodita scolopendra ingår i släktet Aphrodita och familjen Aphroditidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Havsborstmaskar
scolopendra